Гікман (округ, Кентуккі)
 Гікман (округ, Теннессі)